NASDAQ OMX Group — американська компанія, власник біржі NASDAQ та 8 європейських фондових бірж в скандинавському та балтійському регіонах. Штаб-квартира компанії розташовується в місті Нью-Йорку, США.

Див. також 
 Nasdaq

Посилання 
 Офіційний сайт 

Підприємства США
Підприємства, засновані 1971